Maria Holaus (1983) – sciatrice austriaca
 Mathea Holaus (1980) – duatleta e triatleta austriaca